Chain peut désigner :

Toponyme 

 les lacs Chain, en Californie ;

Patronyme 

 Emmanuel Chain (né en 1962), journaliste et producteur de télévision français ;
 Ernst Boris Chain (1906-1979), biochimiste allemand, naturalisé britannique ;
 Paul Chain (né en 1960), musicien et réalisateur artistique italien ;

Fiction 

 The Chain ou La Chaîne, cinquième numéro du comic book Buffy contre les vampires, Saison huit ;
 Chain album du groupe KAT-TUN, sorti en 2012.

Voir aussi 
 
Patronyme français
Patronyme anglais